Первый дивизион 1905/1906 — 11-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 1 октября 1905 года и закончился 1 апреля 1906 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1905/1906
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1905 году
Спорт в Бельгии в 1906 году